«Возмездие» ( — «Железнодорожник») — драма режиссёра Джонатана Теплицки, экранизация  автобиографической книги-бестселлера Эрика Ломакса, в главных ролях Колин Фёрт и Николь Кидман. Мировая премьера состоялась 6 сентября 2013 года на кинофестивале в Торонто. В России фильм вышел в прокат 1 мая 2014.

Автор романа и главный персонаж фильма Эрик Ломакс скончался 8 октября 2012 года, не дожив меньше года до выхода фильма на экран. Картина посвящена его памяти.

Сюжет 
Во время Второй мировой войны британский офицер Эрик Ломакс попадает в плен к японцам в Сингапуре и его отправляют в лагерь для военнопленных на строительство Тайско-Бирманской железной дороги. За время пребывания в лагере его пытает японский офицер.

Годы спустя, до сих пор страдающий от психологической травмы, Ломакс жаждет мести. С помощью своего лучшего друга Финли он возвращается к месту своих мучений, чтобы встретиться с японским офицером, пытавшим его.

В ролях 
 Колин Фёрт — Эрик Ломакс
 Николь Кидман — Патриция «Пэтти» Ломакс
 Джереми Ирвин — юный Эрик Ломакс
 Стеллан Скарсгард — Финли
 Хироюки Санада — Нагасэ

Создание 
Рэйчел Вайс рассматривалась на роль Пэтти Ломакс.

Съёмки фильма начались в апреле 2012 года и проходили в Эдинбурге, Норт-Берике, Перт-энд-Кинроссе, Лондоне, Таиланде и Квинсленде.

См. также 
 Мост через реку Квай — «оскароносный» фильм о строительстве военнопленными той же дороги

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Австралии
Фильмы Lionsgate Films
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы о Второй мировой войне
Военные драмы
Фильмы о военнопленных
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии Австралии
Фильмы о железной дороге
Фильмы Австралии 2013 года
Экранизации романов Великобритании